Das Tolly Cobbold Classic 1982 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 1981/82. Das Einladungsturnier wurde vom 22. bis 24. Februar in der Corn Exchange in Ipswich ausgetragen. Es war die vierte Ausgabe des Turniers.

Graham Miles hatte im Vorjahr nach erfolgreicher Gruppenphase das Endspiel gewonnen. In diesem Jahr wurde das Turnier erstmals als Ausscheidungsturnier gespielt und er verlor im Halbfinale gegen Steve Davis. Der Weltranglistenzweite zog anschließend ins Finale ein und besiegte Dennis Taylor mit 8:3. Es war bereits der fünfte Turniersieg von Davis in dieser Saison.

Preisgeld 
Das Preisgeld war gegenüber dem Vorjahr um 3.100 £ aufgestockt worden. Dies war aber vor allem dem neuen Format geschuldet. Für die Finalisten änderte sich nichts, das restliche Preisgeld wurde in diesem Jahr auf 6 statt auf 2 Spieler verteilt.

Finalrunde 
Im Vorjahr hatten vier Spieler ein Turnier mit Gruppenphase gespielt. Diesmal wurden 8 Profis eingeladen. Davon gehörten 3 den Top 8 der Weltrangliste an, zuvorderst stand die Nummer 2 Steve Davis. Die Teilnehmer ermittelten in einem Ausscheidungsturnier über drei Runden den Turniersieger.

Finale

Century-Breaks 
Nur ein einziges Break mit mehr als 100 Punkten gab es im Turnier. Steve Davis erzielte es im Halbfinale.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1982
1982